Brocha puede referirse a:

Brocha; herramienta compuesta por unas cerdas unidas a un mango, que se utiliza para pintar.
Brocha de afeitar; herramienta que se utiliza para preparar espuma de afeitar.
Brocha; herramienta de corte que se coloca en las brochadoras.
Brocha para Asados; brocha que se utiliza para marinar la carne.
Asados La Brocha; Lugar de comida típica nicaragüense.

Brocha, dado falso.